Antef (übliche Transkription: jnj-jtj(=f); auch als Intef, Inyotef oder Anjotef vokalisiert, deutsch: der (seinen) Vater mitbringt) ist ein altägyptischer Personenname. Bei den Königen ist die Reihenfolge ganz unsicher, sogar die Dynastiezugehörigkeit wird diskutiert. Gemeinsam ist ihnen allerdings, dass sie (bis auf Antef Sehetep-ka-Re) nur in Oberägypten bezeugt sind und kurz vor der Vereinigung der beiden Landesteile durch Mentuhotep II. Setepenre bzw. Ahmose I. regiert haben. Bekannte Träger dieses Namens waren:

11. Dynastie 
 Antef (Gaufürst), thebanischer Gaufürst der 11. Dynastie
 Antef I., Pharao der 11. Dynastie, Se-her-taui Anjotef.
 Antef II., Pharao der 11. Dynastie, Wah-anch Anjotef.
 Antef III., Pharao der 11. Dynastie, Nacht-neb-tep-nefer Anjotef.
 An(jotef), Pharao der 11. Dynastie, Snefer-taui-ef (vielleicht nur in Nubien)
 Antef (General), ein hoher Militär der 11. Dynastie.

13. Dynastie 
 Antef IV., Pharao der 13. Dynastie, Sehetep-ka-Re Anjotef IV.

17. Dynastie 
 Antef V., Pharao der 17. Dynastie, Sechemre-Wepmaat Anjotef. 
 Antef VI., Pharao der 17. Dynastie, Sechemre-heru-her-maat Anjotef.
 Antef VII., Pharao der 17. Dynastie, Nub-cheper-Re Anjotef.

Weitere Personen 
 Antef (Herold), Herold 

Altägyptischer Personenname